Вацлав Плескот (; , Милостин, Чехословакия — ) — чехословацкий государственный деятель, и. о. министра иностранных дел Чехословацкой ССР (1968—1969).

Биография 

В 1952 г. окончил Высшую политическую школу при ЦК КПЧ.

 1945—1951 гг. — работал в Национальном банке Чехословакии,
 1952—1954 гг. — заместитель председателя,
 1955—1956 гг. — председатель государственного комитета по физической культуре и спорту,
 1955—1958 гг. — председатель НОК ЧССР,
 1958—1960 гг. — начальник отдела в Министерстве иностранных дел,
 1960—1966 гг. — посол Чехословакии во Франции,
 1966—1968 гг. — заместитель министра,
 1968—1969 гг. — и. о. министра иностранных дел ЧССР,
 январь-сентябрь 1969 г. — генеральный секретарь МИД ЧССР.

После ухода из правительства в 1970 г. являлся генеральным директором монополиста на туристическом рынке компании Čedok.

Источники 

 https://web.archive.org/web/20121006192132/http://www.olympic.cz/cz/cesky-olympijsky-vybor/15/vaclav-pleskot-
 http://www.prvnizpravy.cz/style=ni/zpravy/sport/zemrel-nekdejsi-predseda-csov-vaclav-pleskot/

Министры иностранных дел Чехословакии
Послы Чехословакии во Франции
Члены Коммунистической партии Чехословакии